Ободо́вский — фамилия. Известные носители:

 
 Ободовский, Вадим Васильевич (1940—2016) — советский и украинский тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер Украины.
 
 Ободовский, Николай Григорьевич (?—1871) — инженер-генерал-майор (с 29.12.1866), Георгиевский кавалер (№ 7996; 26 ноября 1848).

См. также 
 Ободовский сельский совет